Unter Aramäer versteht man:

 eine Völkergruppe in Syrien und Mesopotamien, die seit der Bronzezeit nachgewiesen ist, siehe Aramäer (Volk)
 eine christliche Religionsgemeinschaft, deren Angehörige sich als Nachfahren der antiken Aramäer begreifen, siehe Aramäer (Gegenwart)